Beverbach, teils auch Bever genannt, ist der Name von Fließgewässern:

 Beverbach (Aller), rechter Zufluss der Aller nahe Dannenbüttel (Sassenburg), Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Beverbach (Leine), rechter Zufluss der Leine bei Nörten-Hardenberg, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Beverbach (Lippe), linker Zufluss der Lippe bei Rünthe (Bergkamen), Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen; durchfließt den Beversee
 Beverbach (Stever), linker Zufluss der Stever bei Lüdinghausen, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Beverbach (Weser), rechter Zufluss der Weser bei Bevern, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Beverbach (Wurm), rechter Zufluss der Wurm in Aachen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bever
 Biberbach